Кангва — замбийские футболисты, братья:

 Кангва, Кингс (род. 1999).
 Кангва, Эванс (род. 1992).